Alcazar je lahko:
 Alcazar, fortifikacija
 Alcázar (priimek)